«This Charming Man» () — песня британской рок-группы The Smiths, написанная гитаристом Джонни Марром и вокалистом Стивеном Моррисси; второй сингл в дискографии группы, вышедший в 1983 году на лейбле Rough Trade Records.

Список композиций

Участники записи 
 Моррисси — Вокал
 Джонни Марр — Гитара
 Энди Рурк — Бас-гитара
 Мик Джойс — Ударные

Участие в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни 1983 года
Синглы The Smiths
Синглы Rough Trade Records
Песни, написанные Моррисси
Песни, написанные Джонни Марром
Песни ЛГБТ-тематики